Wrangell – località e Borough dell'Alaska
 Wrangell-St. Elias National Park and Preserve – parco nazionale degli Stati Uniti, in Alaska
 Isola di Wrangell – in Alaska
 Monte Wrangell – vulcano degli Stati Uniti, in Alaska
 Monti Wrangell – catena montuosa degli Stati Uniti, in Alaska

Pagine correlate
Wrangel

en:Wrangell